

Wydarzenia 

 Tarent zawarł z Regium przymierze przeciwko Lukanom